Кременецький Борис Володимирович — генерал-майор Збройних сил України. Кавалер ордену Данила Галицького.
 Кременецький Григорій Федорович (Митрополит Гавриїл (1708—1783) — український релігійний діяч на Гетьманщині, у Татарстані та Естонії.
 Кременецький Михайло Пилипович (1823—1905) — скрипаль, хормейстер.

 Кременецький ґебіт
 Кременецький повіт
 Кременецький ліцей
 Кременецький замок
 Кременецький район
 Кременецький колегіум
 Кременецький провулок
 Кременецький автовокзал
 Кременецький ботанічний сад
 Кременецький цукровий завод
 Кременецький кедр сибірський
 Кременецький ясен однолистий
 Кременецький ясен однолистий
 Кременецький лісотехнічний коледж
 Кременецький районний краєзнавчий музей
 Кременецький районний суд Тернопільської області
 Кременецький літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького
 Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка

Примітки